Coppa dei Campioni 1999-2000 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa dei Campioni 1999-2000 – torneo di pallavolo maschile